Список аэропортов штата Айова Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Сидар-Рапидс
| CID
| CID
| KCID
| The Eastern Iowa Airport
| PR
| align=right | 516 095 

|- valign=top
| Де-Мойн
| DSM
| DSM
| KDSM
| Des Moines International Airport
| PR
| align=right | 947 393 

|- valign=top
| Дубьюк
| DBQ
| DBQ
| KDBQ
| Dubuque Regional Airport
| PR
| align=right | 46 973 

|- valign=top
| Мэйсон-Сити
| MCW
| MCW
| KMCW
| Mason City Municipal Airport
| PR
| align=right | 12 142 

|- valign=top
| Су-Сити
| SUX
| SUX
| KSUX
| Sioux Gateway Airport (Col. Bud Day Field)
| PR
| align=right | 33 195 

|- valign=top
| Уотерлу
| ALO
| ALO
| KALO
| Waterloo Regional Airport
| PR
| align=right | 33 211 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Берлингтон
| BRL
| BRL
| KBRL
| Southeast Iowa Regional Airport
| CS
| align=right | 7 967 

|- valign=top
| Форт-Додж
| FOD
| FOD
| KFOD
| Fort Dodge Regional Airport
| CS
| align=right | 6 911 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Энкени
| IKV
| 
| KIKV
| Ankeny Regional Airport
| RL
| align=right | 28 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Албия
| 4C8
|
|
| Albia Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Алгона
| AXA
| AXG
| KAXA
| Algona Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Эймс
| AMW
| AMW
| KAMW
| Ames Municipal Airport
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Атлантик
| AIO
| AIO
| KAIO
| Atlantic Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Audubon
| ADU
| 
| KADU
| Audubon County Airport (was Audubon Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Белл-Плейн
| TZT
| 
| KTZT
| Belle Plaine Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bloomfield
| 4K6
|
|
| Bloomfield Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бун
| BNW
| BNW
| KBNW
| Boone Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Карролл
| CIN
| CIN
| KCIN
| Arthur N. Neu Airport
| GA
| align=right | 350 

|- valign=top
| Сентервилл
| TVK
| 
| KTVK
| Centerville Municipal Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Шаритон
| CNC
| 
| KCNC
| Chariton Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Чарльз-Сити
| CCY
| CCY
| KCCY
| Northeast Iowa Regional Airport (was Charles City Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Чероки
| CKP
| 
| KCKP
| Cherokee County Regional Airport (was Cherokee Municipal)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Кларинда
| ICL
| ICL
| KICL
| Schenck Field
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Clarion
| CAV
| 
| KCAV
| Clarion Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Клинтон
| CWI
| CWI
| KCWI
| Clinton Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Каунсил-Блафс
| CBF
| CBF
| KCBF
| Council Bluffs Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Крестон
| CSQ
| CSQ
| KCSQ
| Creston Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Давенпорт
| DVN
| DVN
| KDVN
| Davenport Municipal Airport
| GA
| align=right | 29 

|- valign=top
| Декора
| DEH
| DEH
| KDEH
| Decorah Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Денисон
| DNS
| DNS
| KDNS
| Denison Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Емметсберг
| EGQ
| 
| KEGQ
| Emmetsburg Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Естервилл
| EST
| EST
| KEST
| Estherville Municipal Airport
| GA
| align=right | 42 

|- valign=top
| Фэрфилд
| FFL
| FFL
| KFFL
| Fairfield Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Forest City
| FXY
| FXY
| KFXY
| Forest City Municipal Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Форт-Мадисон
| FSW
| FMS
| KFSW
| Fort Madison Municipal Airport
| GA
| align=right | 108 

|- valign=top
| Гринфилд
| GFZ
| 
| KGFZ
| Greenfield Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гриннелл
| GGI
| 
| KGGI
| Grinnell Regional Airport (was Grinnell Municipal)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Гатри-Сентер
| GCT
| 
| KGCT
| Guthrie County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хамптон
| HPT
| HPT
| KHPT
| Hampton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Harlan
| HNR
| 
| KHNR
| Harlan Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Гумбольдт
| 0K7
| HUD
|
| Humboldt Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Independence
| IIB
| 
| KIIB
| Independence Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Айова-Сити
| IOW
| IOW
| KIOW
| Iowa City Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 396 

|- valign=top
| Iowa Falls
| IFA
| IFA
| KIFA
| Iowa Falls Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Джефферсон
| EFW
| EFW
| KEFW
| Jefferson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Keokuk
| EOK
| EOK
| KEOK
| Keokuk Municipal Airport
| GA
| align=right | 71 

|- valign=top
| Knoxville
| OXV
| 
| KOXV
| Knoxville Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lamoni
| LWD
| 
| KLWD
| Lamoni Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ле-Марс
| LRJ
| LRJ
| KLRJ
| Le Mars Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Mapleton
| MEY
| 
| KMEY
| James G. Whiting Memorial Field
| GA
|

|- valign=top
| Макокета
| OQW
| 
| KOQW
| Maquoketa Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Маршаллтаун
| MIW
| MIW
| KMIW
| Marshalltown Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Monticello
| MXO
| MXO
| KMXO
| Monticello Regional Airport
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Mount Pleasant
| MPZ
| MPZ
| KMPZ
| Mount Pleasant Municipal Airport
| GA
| align=right | 99 

|- valign=top
| Мускатайн
| MUT
| MUT
| KMUT
| Muscatine Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Ньютон
| TNU
| TNU
| KTNU
| Newton Municipal Airport
| GA
| align=right | 25 

|- valign=top
| Олуайн
| OLZ
| 
| KOLZ
| Oelwein Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Orange City
| ORC
| 
| KORC
| Orange City Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Osceola
| I75
|
|
| Osceola Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Оскалуса
| OOA
|ciOA
| rpOA
|
|Oskaloosa Municipal Airport]]
| GA
|

|- valign=top
| Оттамуа
| OTM
| OTM
| KOTM
| Ottumwa Industrial Airport
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Pella
| PEA
| 
| KPEA
| Pella Municipal Airport
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Перри
| PRO
| PRO
| KPRO
| Perry Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pocahontas
| POH
| POH
| KPOH
| Pocahontas Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ред-Ок
| RDK
| 
| KRDK
| Red Oak Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Rockwell City
| 2Y4
|
|
| Rockwell City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Сок-Сити
| SKI
| 
| KSKI
| Sac City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Шелдон
| SHL
| 
| KSHL
| Sheldon Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Шенандоа
| SDA
| 
| KSDA
| Shenandoah Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Спенсер
| SPW
| SPW
| KSPW
| Spencer Municipal Airport
| GA
| align=right | 213 

|- valign=top
| Сторм-Лейк
| SLB
| SLB
| KSLB
| Storm Lake Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Винтон
| VTI
| 
| KVTI
| Vinton Veterans Memorial Airpark
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Вашингтон
| AWG
| 
| KAWG
| Washington Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Уэйверли
| C25
|
|
| Waverly Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Webster City
| EBS
| EBS
| KEBS
| Webster City Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| West Union
| 3Y2
|
|
| George L. Scott Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Winterset
| 3Y3
|
|
| Winterset-Madison County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Ackley
| 4C7
|
|
| Ackley Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Allison
| K98
|
|
| Allison Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Amana
| C11
|
|
| Amana Airport
|
|

|- valign=top
| Anita
| Y43
|
|
| Anita Municipal Airport (Kevin Burke Memorial Field)
|
|

|- valign=top
| Bedford
| Y46
|
|
| Bedford Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Belmond
| Y48
|
|
| Belmond Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Corning
| CRZ
| 
| KCRZ
| Corning Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Corydon
| 0E9
|
|
| Corydon Airport
|
|

|- valign=top
| Креско
| CJJ
| 
| KCJJ
| Ellen Church Field
|
|

|- valign=top
| Де-Мойн
| Y76
|
|
| Morningstar Field
|
|

|- valign=top
| Eagle Grove
| EAG
| 
| KEAG
| Eagle Grove Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Eldora
| 6C0
|
|
| Eldora Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Elkader
| I27
|
|
| Elkader Airport
|
|

|- valign=top
| Grundy Center
| 6K7
|
|
| Grundy Center Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hartley
| 0Y4
|
|
| Lambert Fechter Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hawarden
| 2Y2
|
|
| Hawarden Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ida Grove
| IDG
| IDG
| KIDG
| Ida Grove Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Keosauqua
| 6K9
|
|
| Keosauqua Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Mills
| 0Y6
|
|
| Lake Mills Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Манчестер
| C27
|
|
| Manchester Municipal Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Мэрион
| C17
|
|
| Marion Airport
|
| 

|- valign=top
| Milford
| 4D8
|
|
| Fuller Airport
|
|

|- valign=top
| Monona
| 7C3
|
|
| Monona Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Montezuma
| 7C5
|
|
| Sig Field
|
|

|- valign=top
| Mount Ayr
| 1Y3
|
|
| Mount Ayr Municipal Airport (Judge Lewis Field)
|
|

|- valign=top
| Нью-Хамптон
| 1Y5
|
|
| New Hampton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Northwood
| 5D2
|
|
| Northwood Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Onawa
| K36
|
|
| Onawa Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Osage
| D02
|
|
| Osage Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Paullina
| 1Y9
|
|
| Paullina Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Postville
| Y16
|
|
| Dale Delight Airport
|
|

|- valign=top
| Primghar
| 2Y0
|
|
| Primghar Airport
|
|

|- valign=top
| Radcliffe
| 2Y1
|
|
| Drake Airport
|
|

|- valign=top
| Rock Rapids
| RRQ
| 
| KRRQ
| Rock Rapids Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Sibley
| ISB
| 
| KISB
| Sibley Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Sioux Center
| SOY
| 
| KSOY
| Sioux Center Municipal Airport
|
| align=right | 55 

|- valign=top
| Spirit Lake
| 0F3
| RTL
|
| Spirit Lake Municipal Airport
|
| align=right | 26 

|- valign=top
| Sully
| 8C2
|
|
| Sully Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Tipton
| 8C4
|
|
| Mathews Memorial Airport
|
| 

|- valign=top
| Toledo
| 8C5
|
|
| Toledo Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Traer
| 8C6
|
|
| Traer Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Wall Lake
| 3Y0
|
|
| Wall Lake Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Уокон
| Y01
| UKN
|
| Waukon Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Woodbine
| 3Y4
|
|
| Woodbine Municipal Airport (Iowa)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Iowa Department of Transportation : Office of Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Iowa — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Iowa

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Айова:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Айова
Аэропорты